Bend může být místopisné jméno:

 Bend (Arkansas), Johnson County
 Bend (Britská Kolumbie)
 Bend (Kalifornie), Tehama County
 Bend (Louisiana), St. James Parish
 Bend (Missouri), Maries County
 Bend (Montana), Sanders County
 Bend (Oregon), Deschutes County
 Bend (Jižní Dakota), Meade County
 Bend (Texas), San Saba County
 Bend (Virginie), Louisa County